duikers (vogels) (Gaviiformes), een orde van vogels 
duikers (zoogdieren) (Cephalophinae), een groep antilopen

Zie ook
Duiker (doorverwijspagina)